The Last Samurai est un film de Paul Mayersberg avec Lance Henriksen, sorti en 1990.
The Last Samurai est un film d’Edward Zwick avec Tom Cruise, sorti en 2003.